Гінтере Шверце (; ) — гора на кордоні між Австрією та Італією. У , це четверта за висотою вершина Ецтальських Альп.

Примітки 

 
Кордон Австрія — Італія
Альпійські тритисячники
Гірські вершини Альп
Articles with hAudio microformats
Тіроль (земля)
Гори Австрії